30. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie 2006/2007 rozpoczął się 18 listopada 2006 we włoskiej Cesanie Torinese. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 17 lutego 2007 we łotewskiej Siguldzie.

Puchar Świata rozegrany został w 9 miastach, 6 krajach, na 3 kontynentach. Najwięcej konkursów odbyło się w Niemczech: Königssee, Oberhof, Altenberg, Winterberg.

Jedynki kobiet

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyła

Jedynki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończył, DNS - był zgłoszony, ale nie wystartował, DSQ - dyskwalifikacja

Dwójki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli, DNS - byli zgłoszeni, ale nie wystartowali, DSQ - dyskwalifikacja

Drużynowe

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli, DNS - byli zgłoszeni, ale nie wystartowali, DSQ - dyskwalifikacja

Bibliografia 
 

2006 w sportach zimowych
2007 w sportach zimowych
Puchar Świata w saneczkarstwie